Eursinge
 Eursinge (Midden-Drenthe)
 Eursinge (De Wolden)

Desambiguação